Aktiv steht für:
 in der Sprachwissenschaft eine Kategorie von Verbformen, siehe Aktiv und Passiv im Deutschen
 in der Sprachwissenschaft ein System der Markierung von Subjekt und Objekt, siehe Aktivsprache
 Aktiv/Aktiv-Cluster Rechnerverbund 

Das Adjektiv aktiv steht für:
 das Ausüben einer Tätigkeit
 das Ausüben einer Berufstätigkeit, als Gegensatz zu „im Ruhestand befindlich“
 einen Mitgliedsstatus, beispielsweise in Studentenverbindungen, die aus Aktivitas und Altherrenverband bestehen, vereinsrechtlich zumeist getrennte Vereine

Aktiv oder aktiv als Teil eines Eigennamens:
 aktiv Discount, einige norddeutsche Filialen von Edeka
 Aktiv (Zeitung), deutsche arbeitgebernahe Wirtschaftszeitung, die sich an Arbeitnehmer richtet
 Archiv aktiv, Quellensammlung zur Gewaltfreiheit
 Klima:aktiv Klimaschutzinitiative (Österreich)
 Radio Aktiv, Name mehrerer Rundfunksender
 Sozialistisches Aktiv, gesellschaftliche Organisationsform in der DDR

Siehe auch:

 Aktiva (Guthaben, positiver Saldo)
 Aktives Fenster (bei grafischen Benutzerschnittstellen)
 Aktivität (Begriffsklärung)
 Aktivierung (Begriffsklärung)
 Aktivbox
 Activ 
 ACTIEF